Veliki sat, roman Kennetha Fearinga
Veliki sat (1948.), film, snimljen po romanu Kennetha Fearinga